Ал Пије де ла Куеста има више значења:

 Ал Пије де ла Куеста (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ал Пије де ла Куеста (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику